Бушко:

 Бушко, Иван Иванович (род. 1969) — народный депутат Украины.
 Бушко, Олег Михайлович (1924—2009) — российский поэт.
 Бушко, Юзеф (1925—2003) — польский историк.
 Бушко — озеро в Европе, на западной оконечности Балканского полуострова, на территории Боснии и Герцеговины.